Brütt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Brütt (1855–1939), deutscher Bildhauer und Medailleur
 Ferdinand Brütt (1849–1936), deutscher Maler
 Friedrich Brütt (1844–1921), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker

Siehe auch:
 Pruett